

Sigle 
 Radio Monte-Carlo – emittente radiofonica francese, nata nel Principato di Monaco nel 1943
 Radio Monte Carlo – emittente radiofonica  italo-monegasca, nata nel 1966
 Rat-Man Collection  – un albo a fumetti

Codici 
 RMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rockford Machesney (Stati Uniti)